

Cinema 
 All'ultimo sangue – film del 1968 diretto da Paolo Moffa
 All'ultimo sangue (Blood Feud) – film del 1983 diretto da Mike Newell
All'ultimo sangue – cortometraggio del 2008 diretto da Federico Casadei

Letteratura 
 All'ultimo sangue (Waterfront) – romanzo di Ferguson Findley, n. 143 de Il Giallo Mondadori
All'ultimo sangue – libro di Johnny Rosso, pubblicato in Italia nella collana Super brividi